Hrvatska:
 Lipovac, naselje u općini Nijemci, u Srijemu
 Lipovac (Gradina), naselje u općini Gradina,  Virovitičko-podravska županija
 Lipovac (Pakrac), gradsko naselje Pakraca
 Lipovac (Rakovica), naselje u općini Rakovica
 Lipovac Hrastinski, naselje u općini Vuka, Osječko-baranjska županija
 Lipovac Krstinjski, naselje u općini Vojnić, Karlovačka županija
 Lipovac Majur, gradsko naselje Daruvara
 Donji Lipovac, naselje u općini Nova Kapela, Brodsko-posavska županija
 Gornji Lipovac, naselje u općini Nova Kapela, Brodsko-posavska županija
 Srednji Lipovac, naselje u općini Nova Kapela, Brodsko-posavska županija
 Lipovac (planinski vrh), vrh Papuka
 NK Lipovac, nogometni klub iz Lipovca u općini Nijemci

BiH:
 Lipovac (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Lipovac (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica

Rumunjska:
 Lipovac (Rumunjska), hrvatsko selo u Rumunjskoj

Srbija:
 Lipovac (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac
 Lipovac (Đakovica, Srbija), naselje u općini Đakovica
 Lipovac (Gornji Milanovac, Srbija), naselje u općini Gornji Milanovac
 Lipovac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Lipovac (Ražanj, Srbija), naselje u općini Ražanj
 Lipovac (Topola, Srbija), naselje u općini Topola
 Lipovac (Vranje, Srbija), naselje u općini Vranje
 Donji Lipovac (Brus, Srbija), naselje u općini Brus
 Gornji Lipovac (Brus, Srbija), naselje u općini Brus
 Manastir Lipovac, srpski pravoslavni manastir kod Lipovca u općini Aleksinac